Nie do oceny (NDO) – określenie wpisywane w kartę oceny psa zamiast oceny, gdy pies swoim zachowaniem uniemożliwia jego ocenę np. notorycznie skacze na wystawcę, nie porusza się prawidłowo, chce uciec z ringu lub nie pozwala się dotknąć sędziemu podczas badania zgryzu, szaty, ogona i budowy ciała. Psy mogą otrzymać NDO, gdy nie chcą dać sobie zbadać jąder. Sędzia powinien nadać to określenie również psom, które zostały poddane operacji w celach korekcji budowy psa. Uzasadnienie określenia NDO powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Wystawy psów